Атаба́ска — ряд одноимённых географических объектов.

В их числе:
 Атабаска — ледник в Канадских Скалистых горах.
 Атабаска — гора в Канадских Скалистых горах
 Атабаска — крупное пресноводное озеро в провинциях Саскачеван и Альберта, Канада.
 Атабаска — река в Канаде
 Атабаска — город в Альберте, Канада.
 Атабаска — месторождение битуминозных песков в Канаде (Альберта)
 Атабаска — перевал в верховьях реки Вирпул (приток реки Атабаска), открыт Дэвидом Томпсоном.
 Университет Атабаски — университет в городе Атабаска провинции Альберта, Канада.
 Атабаска — бывший федеральный округ Канады.

См. также 
 Атабаски